Camp Ground ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Camp Ground (Illinois) im Jefferson County
 Camp Ground (Tennessee) im Weakley County
 Camp Ground (West Virginia) im Preston County